Dodo steht für:

 Dodo, ein ausgestorbener Vogel
 Dodo (Kult), Besessenheitskult im Niger und in Nigeria
 Dodo (Automarke), US-amerikanisches Cyclecar
 (6336) Dodo, Asteroid des Hauptgürtels
 Dodo (Chiefdom), traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone
 Dodo (Sierra Leone), Stadt in Sierra Leone
 Dodo (Waslere) († 737), Abt von Waslere, katholischer Heiliger
 Dodo (Münster) († 993), Bischof von Münster

Dodo ist der Familienname folgender Personen:
 Augustinus Dodo († 1502), friesischer Augustiner-Chorherr
 George Dodo (1956–2022), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Zaria
 Kader Amadou Dodo (* 1989), nigrischer Fußballspieler

Dodo bzw. Dodô ist der Künstler- oder Spielername folgender Personen:
 Dodô (Fußballspieler, 1974) (Ricardo Lucas; * 1974), brasilianischer Fußballnationalspieler
 Dodô (Fußballspieler, Juni 1987) (Sandro Ferreira André; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Dodô (Fußballspieler, Oktober 1987) (Luiz Paulo Hilário; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Dodô (Fußballspieler, 1990) (Douglas Maradona Campos Dangui; * 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Dodô (Fußballspieler, 1992) (José Rodolfo Pires Ribeiro; * 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Dodô (Fußballspieler, 1994) (Raphael Guimarães de Paula; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Dodô (Fußballspieler, 1998) (Domilson Cordeiro dos Santos; * 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Dodo (Künstlerin) (1907–1998), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Dodo (Sänger) (* 1977), Schweizer Musiker

Siehe auch:
 Mad Dodo
 Doto